Jeff Coetzee e Rogier Wassen erano le detentrici del titolo, ma Coetzee ha deciso di non partecipare quest'anno.
Solo Wassen ha partecipato facendo coppia con Jean-Claude Scherrer, ma ha perso al 1º turno contro Steve Darcis e Marc Gicquel.

Il doppio maschile  del torneo di tennis Ordina Open 2008, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mario Ančić e Jürgen Melzer hanno vinto in finale 7–6(5), 6–3, contro Mahesh Bhupathi e Leander Paes.

Teste di serie

  Martin Damm  /  Pavel Vízner (quarti)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (finale)

  František Čermák /  Jordan Kerr (primo turno)
  Rohan Bopanna /  Robert Lindstedt (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Ordina Open 2008
ATP Tour 2008